Il Kisei 1997 è stata la 21ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Torneo preliminare

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei